Суперкубок Ісландії з футболу 2004 — 35-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 березня 2004 року між чемпіоном Ісландії клубом КР та володарем кубка Ісландії клубом Акранес.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2004
Ісландія
2004 в Ісландії